Matteo II di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta
Matteo II di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli
Matteo II Moncada – nobile, politico e militare italiano del XIV e del XV secolo
Matteo II Thun –  nobile, mecenate, collezionista d'arte e politico italiano
Matteo II Visconti – signore di Bobbio, Bologna, Lodi, Parma, Piacenza